В България е прието да се използва метрична система за размери (формати) на хартия, приета от Международната организация за стандарти (ISO). Стандартът ISO 216 се състои от 3 серии формати – A, B и C, с номера от 10 до 0. Колкото по-малко е числото, толкова по-голям е размерът.

ISO 'A' размери – Основно принтерна хартия

ISO 'B' размери – плакати и чертежи

ISO 'C' размери – пощенски картички, папки, писма – създадени, за да побират ISO А размерите.

Най-често ползвани в практиката формати са:

A0, A1 – технически чертежи, плакати

A1, A2 – диаграми за проектори

A2, A3 – рисунки, диаграми, големи таблици, вестници

A4 – писма, списания, формуляри, каталози, разпечатки от лазерен принтер и копирна машина

A5 – бележници

A6 – пощенски картички

B5, A5, B6, A6 – книги

C4, C5, C6 – пликове за A4: цял (C4), сгънат веднъж (C5), двойно сгънат (C6)

B4, A3 – вестници, поддържа се от повечето копирни машини и някои принтери в допълнение към A4

B8, A8 – игрални карти

Външни препратки 
  Международен стандарт за размери на хартията ISO 216
  ISO 216 на сайта iso.org

Хартия
Стандарти
Техническо чертане